Lahinguväljal näeme, raisk! () est le premier album live du groupe de Folk metal estonien Metsatöll. Il contient uniquement des morceaux des deux premiers albums (Terast mis hangund me hinge 10218 et Hiiekoda) joués entre le  et le  dans diverses salles d'Estonie et de Finlande. Le CD et le DVD contiennent exactement les mêmes morceaux.

Liste des titres

Références 

Album de Metsatöll
Album musical sorti en 2006